Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Gemischten Doppels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1972.

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse 
Gemäß der Zeitschrift Tennis war das Viertelfinale die zweite Runde. Weitere Spiele sind unbekannt.

Quelle 
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 26. Jahrgang, Heft 12 (2. Juni-Ausgabe 1972)

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1972